Discovery Holding Company était une entreprise américaine qui fait partie de l'indice NASDAQ-100.

La société détenait 66 % des parts de Discovery Communications LLC, et exploitait Ascent Media. Le 17 septembre 2008, Discovery Holdings a cédé sa participation dans Ascent Media et a réorganisé ses activités restantes autour d'une nouvelle société holding cotée en bourse, Discovery Communications Inc.

Références

Liens externes 

Entreprise fondée en 2005
Holding américaine
Entreprise du NASDAQ-100